Prieur är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Barthélemy Prieur (omkring 1536–1611), fransk skulptör
 Pierre-Louis Prieur (1756–1827), fransk revolutionspolitiker
 Claude-Antoine Prieur-Duvernois (1763–1832), fransk revolutionspolitiker

Franska efternamn